Il termine Kouh fa parte della denominazione di due dipartimenti della regione del Logone Orientale del Ciad:

Dipartimento di Kouh Occidentale
Dipartimento di Kouh Orientale